Боромо () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, в области Букле-ду-Мухун. Административный центр провинции Бале.

География 
Расположен на западе центральной части страны, на высоте 242 м над уровнем моря. Коммуна Боромо включает в себя 4 городских округа и 8 деревень. К югу от Боромо расположен национальный парк Дё-Бале.

25 ноября 2008 года примерно в 6 км от города Боромо автобус столкнулся с грузовиком. В результате автокатастрофы погибли 66 человек.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 12 565 человек. Население городской коммуны по данным переписи 2006 года составляет 29 849 человек. Около 70 % населения города — мусульмане.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Вблизи города имеется небольшой аэропорт.

Примечания 

Города Буркина-Фасо